

Persone
Eugene Gladstone O'Neill (1888-1953) – drammaturgo statunitense
Eugene O'Neill, Jr. (1910-1950) – professore statunitense di letteratura, figlio del drammaturgo
Eugene O'Neill (1978) – giocatore di hurling irlandese
Eugene M. O'Neill (1850-1926) – avvocato e imprenditore statunitense

Altro
Eugene O'Neill Award – riconoscimento svedese dato ai migliori attori teatrali
Eugene O'Neill Theatre – uno dei più importanti teatri di Broadway theatre